Niagara Falls hace referencia a varios artículos:

Cataratas
Cataratas del Niágara, en inglés Niagara Falls

Ciudades
Niagara Falls (Ontario), en la orilla oeste del río Niágara, pertenece a la provincia de Ontario (Canadá).
Niagara Falls (Nueva York), en la orilla este del río Niágara, pertenece al estado de Nueva York (Estados Unidos).
Área metropolitana de Búfalo-Niagara Falls, en el estado de Nueva York